Людмила Давыдова: Давыдова, Людмила Ивановна (род. 1957) — украинский государственный и политический деятель.
 Давыдова, Людмила Петровна (1939—1996) — советская актриса.